Muuriaissaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Muuriaissaari (ö, lat 61,34, long 27,13), Södra Savolax, S:t Michel, 
 Muuriaissaari (ö, lat 61,37, long 27,33), Södra Savolax, S:t Michel, 
 Muuriaissaari (ö, lat 61,56, long 27,82), Södra Savolax, S:t Michel, 

Robotskapade Finlandförgreningar